Fresnillo puede referirse a:
 Municipio Fresnillo, en el estado de Zacatecas, México.
 La ciudad mexicana Fresnillo de González Echeverría, cabecera municipal de Fresnillo.
 Municipio Fresnillo de Trujano, en el estado de Oaxaca, México.
 La compañía minera Fresnillo plc, principal productora de plata del mundo.
 Un núcleo despoblado, de nombre Fresnillo, dentro del municipio de Macotera, en la provincia de Salamanca (España).
 El nombre común de la planta Dictamnus albus.
 El nombre común de la planta '''Dictamnus hispanicus.